Falscher Satansröhrling bezeichnet:
 Rubroboletus rubrosanguineus, siehe Weinroter Purpur-Röhrling
 Rubroboletus legaliae, siehe Le Gals Purpur-Röhrling